Десятый Чемпионат СССР по международным шашкам среди женщин прошёл  в 1984 году в городе Ленинграде, РСФСР по круговой  системе. В нём приняли участие 16 спортсменок. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

По итогам кругового турнира три спортсменки минчанки Елена Альтшуль, Ольга Левина и Елена Михайловская набрали равное количество очков. Между ними был проведён в Бендерах матч-турнир в два круга.

Чемпионкой стала Ольга Левина, второе место у Елены Альтшуль. Бронзовым призёром стала Елена Михайловская.

Турнир

Дополнительный раунд

Литература 
 Полянская Н. В. Кудесницы шашек — Москва, 1987. — 185 с.

Ссылки 
 Статистика чемпионатов с 1975-1984 на сайте Шашки в России

Женщины 1984
1984 год в шашках
Соревнования по международным шашкам в Санкт-Петербурге
Чемпионаты СССР в 1984 году
1984 год в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1984 году